Cocktailshaker, een voorwerp om cocktails mee te mengen
Shaker (testapparaat), een apparaat om trillingen te onderzoeken
Shakers, een christelijke groep, afgescheiden van de quakers
Nicolas Shaker, een Nederlands hiphopchoreograaf
Shaker (muziekinstrument), een tot de idiofonen behorend muziekinstrument